Le mot Tidjelabine désigne la transcription française du mot kabyle تيجلابين ou du pluriel arabe جلابات :

Toponymie 

 Tidjelabine, commune de Basse Kabylie en Algérie.

Religion 
 Cimetière de Tidjelabine, cimetière de Basse Kabylie en Algérie.

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme